Pompeo Schiantarelli – architetto italiano
 Stefano Schiantarelli – calciatore italiano